Ангус Макфэдьен (; род. , Глазго, Шотландия, Великобритания) — шотландский актёр.

Биография 
Ангус Макфэдьен родился 21 сентября 1963 года в Глазго, Великобритания. Детство он провел на Филиппинах, в Сингапуре и во Франции. В юности Ангус вернулся в Великобританию для учёбы. Окончил университет Эдинбурга и центральную драматическую школу в Лондоне.

Актёрский дебют Ангуса на телевидении состоялся в 1991 году. С 2014 года снимается в телесериале «Поворот: Шпионы Вашингтона». С 2014 по 2015 год снимался в сериале «Пинкертоны». В 2015 он был номинирован на премию «Shärt Select Award» за роль в короткометражном фильме «Критик». Макфадьена дважды номинировали на премию «Edinburgh International Film Festival»: в 2016 году в категории «The Michael Powell Award» за роль в фильме «Макбет», в 2019 году — в категории «Audience Award» за фильм «Роберт — король Шотландии».

Личная жизнь 
Не женат. Некоторое время встречался с актрисой Кэтрин Зетой-Джонс.

Фильмография

Примечания

См. также 
 Роберт — король Шотландии

Ссылки 
 
 Официальный сайт Ангуса Макфадьена
 

Актёры XX  века
Актёры XXI века
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы